Braak steht für folgende geografischen Objekte:

in Schleswig-Holstein:
 Braak, Gemeinde im Kreis Stormarn
 Braak (Bosau), Ortsteil der Gemeinde Bosau, Kreis Ostholstein
 Braak, Ortsteil der Gemeinde Latendorf, Kreis Segeberg
 Braak, Ortsteil der Gemeinde Wankendorf, Kreis Plön

in Niedersachsen:
 Braak (Deensen), Ortsteil der Gemeinde Deensen, Kreis Holzminden
 Braak, Ortsteil der Gemeinde Oberndorf (Oste), Kreis Cuxhaven

Die Braak steht für:
 Die Braak, zentraler Platz der Stadt Stellenbosch, Südafrika

Braak ist der Familienname folgender Personen:
 Isabel Braak (* 1988), deutsche Filmregisseurin
 Ivo Braak (Johannes Edmund „Ivo“ Braak; 1906–1991), deutscher Autor, Rezitator und Pädagoge
 Heiko Braak (* 1937), deutscher Anatom und Pathologe
 Menno ter Braak (1902–1940), niederländischer Schriftsteller
 Richard Braak (* 1938), Hamburger Politiker (Pro DM)

Siehe auch:
 Braaker Basis, Basislinie bei der Landvermessung
 Braack
 Brac
 Brack (Begriffsklärung)
 Brak (Begriffsklärung)
 Braque